Гамбургер:

 Гамбургер — вид сендвіча, що складається з рубаної смаженої котлети, яка подається всередині розрізаної булки.
 Гамбургер — усталена назва іконки, що складається з трьох паралельних горизонтальних ліній, яка використовується для зображення кнопки [Меню (інформатика)|меню]] в графічному інтерфейсі.